Den forsvundne by Borup i Kattrup sogn, Horsens kommune.

Store Borupgård og Lille Borupgård. 

1593 og 1608.

I Kattrup sogn lå der forhen en by ved navn Borup. En gård i Borup var i 1593 fæstet til ridefoged i Skanderborg len Niels Grøn, som i 1608 med sin hustru fik livbrev på gården. 

1638.

I 1638 var en gård i Borup fæstet til jomfru Sidsel Gjordsdatter Galt. 

1696.

I 1696 lå der 3 gårde her (a´11½ tønder hartkorn) under Skanderborg rytterdistrikt.

1771 og 1798.

I 1771 stillede Lars Bang sin gård i Borup (9 tønder land hartkorn) til auktion og de blev vistnok købt af købmand i Horsens Jens Overbye (d. 1798), som sammenlagde den med gården Vester Stenderup samlet størrelse (10½ tønder hartkorn), hvilket i 1776 blev godkendt af kongen. Således opstod Store Borupgård i året 1776. 

1800, 1801, 1816 og 1841.

Fra Overbyes svigersøn Jens J. Engerslev  købte Chr. Fr. Juel den ca. 1800 og fik i 1801 tilladelse til at fraskille 4 parceller. I 1816 solgte han den med gods (i alt 33 tønder hartkorn) m.m. for 25.00 rigsdaler til forpagter Mikkel Roedsted (d. 1838), hvis søn N. Chr. Roedsted (d. 1862) i 1841 lagde en gård i Eldrup (5½ tønder hartkorn) ind under den.

1849 og 1852.

I 1852 solgte N. Chr. Roedsted gården til cand. Jur. C.L. Monberg, der i 1849 havde købt                  Lille Borupgård for 20.000 rigsdaler og C. L. Monberg sammenlagde de 2 gårde til Store Hovedgård, og dermed var Lille Borupgård endegyldigt nedlagt og blev derfor revet ned.

1867.

C.L. Monberg (d. 1882) solgte i 1856 Store Hovedgård for 105.000 rigsdaler til ex. Jur. John Lange, som i 1867 afhænde gården (40½ tønder hartkorn) med besætning for 160.000 rigsdaler til den senere ejer af grevskabet Wedellsborg, grev B. Wedell.’

1896.

I 1896 solgte B. Wedell Store Hovedgård for 325.000 kroner til forpagter S. P. Pedersen, der afhændede den med besætning for 522.000 kroner til J. Munkedal.

1922.

J. Munkedal solgte i 1922 Store Hovedgård for 525.000 kroner til N. R. Møller (forhenværende gårdejer til Petersminde ved Odder).

1869.

Store Hovedgårds hovedbygning er et stokværk med høj kælder. Den er opført i 1869. Chr. Fr. Jueled haven har der ligget stendiger, og der er flere steder fundet grundsten til bygninger hidrørende fra den forsvundne by Borup.

Lokaliteter i Horsens Kommune